Sankt Ilgen heißen folgende geographischen Objekte:

 Sankt Ilgen (Steiermark), Ortschaft im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark, Österreich
Gemeindeteile:
 St. Ilgen (Leimen), Stadtteil von Leimen, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 St. Ilgen (Sulzburg), Ortschaft von Sulzburg, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg

Bauten:
 Kirchen des Hl. Ägidius, siehe Aegidienkirche

Siehe auch: 
 Ägidius (Heiliger) – zur Namenkunde